Euptilius är ett släkte av skalbaggar. Euptilius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Euptilius